Élisabeth de Courtenay (1140-1205) est la fille et l'héritière de Renaud de Courtenay et de son épouse Helvise du Donjon de Corbeil, de la famille des comtes de Corbeil.

La maison capétienne de Courtenay est issue de son mariage avec Pierre de France.

famille 
Son père est Renaud de Courtenay, fils de Milon seigneur de Courtenay et de sa première femme Élisabeth de Nevers. 
Sa mère est Helvise du Donjon de Corbeil, parfois prénommée Élisabeth, fille de Ferry de Donjon ?

Mariage et descendance 
En 1150 elle épouse Pierre de France (~1126-1183) fils du roi , qui par ce mariage devient seigneur de Courtenay, et dont sont issus :
  (vers 1155-1219), empereur latin de Constantinople en 1216 ;
 une fille, mariée à Eudes de La Marche ;
 Alix de Courtenay, mariée à , comte de Joigny (mariage annulé pour cause de parenté) puis à Aymeric Taillefer, comte d'Angoulême. De sa seconde union elle a une fille, Isabelle d'Angoulême, reine d’Angleterre par son mariage avec le roi Jean sans Terre ;
   (vers 1168-1239), seigneur de Conches et de Champignelles-en-Puisaye ;
 Eustachie de Courtenay, mariée successivement à Guillaume de Brienne, seigneur de Pacy-sur-Armançon, puis en 1199 à , futur prince d'Achaïe, puis au comte  ;
 Clémence de Courtenay, mariée à , vicomte de Thiers ;
 Philippe de Courtenay ;
 Isabelle de Courtenay, épouse d' ;
 Constance de Courtenay, mariée à Gasce de Poissy, puis à Guillaume de Breteuil ;
 Guillaume de Courtenay (vers 1172 - mort entre 1233 et 1248), seigneur de Tanlay. Il épouse Adeline de Noyers, fille de Clarembaud de Noyers et d'Ada de Montmirail, d'où postérité.

Ascendance 
La généalogie de la mère d'Élisabeth est sujette à caution - voir .

Voir aussi

Article connexe 
 Maison de Courtenay

Lien externe 
 .

Notes et références 

Maison de Courtenay
Décès en 1205
Personnalité féminine du XIIe siècle
Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)